

— село у Вітебській області, Вітебський район

Ілічовка () — село у Дрокійському районі. Входить до складу комуни Шалвірій-Векі.
 Ілічовка () — село у Флорештському районі.

Див. також 
 Іллічівка